Култышев — русская фамилия. Известные носители:

 Култышев, Артём Сергеевич (род. 1984) — украинский футболист.
 Култышев, Иван Петрович (1925-2003) - председатель колхоза имени Ленина Кунгурского района, почётный гражданин района. 
 Култышев, Мирослав Винаевич (род. 1985) - российский пианист.